

Prima Conferință de la Cairo (Egipt) (cu numele de cod Sextant) din 22-26 noiembrie 1943 a fost convocată pentru  stabilirea pozițiilor aliaților față de Imperiul Japonez în timpul celei de-a doua conflagrații mondiale și pentru luarea unor decizii cu privire la soarta Asiei după încheierea războiului. La această conferință au participat președintele SUA Franklin Roosevelt, premierul britanic Winston Churchill și Generalissimo Chiang Kai-shek al Republicii. Liderul sovietic I. V. Stallin nu a participat la conferință deoarece s-a considerat că o întâlnire a sa cu Chiang ar fi dus la încordarea relațiilor Uniunii Sovietice cu Japonia. (Pactul de neutralitate dintre URSS și Japonia din 1941 fusese semnat pentru o perioadă de cinci ani. În 1943, Uniunea Sovietică nu se afla în stare de război cu Japonia, în vreme ce China, SUA și Regatul Unit se aflau în stare de beligeranță cu Tokio). 

Lucrările conferinței au avut loc la reședința ambasadorului american în Egipt, Alexander Kirk, din apropierea  piramidelor de la Gizeh.

Două zile mai târziu, Stalin s-a întâlnit cu Roosevelt și Churchill în Teheran (Iran) la o  nouă conferință tripartită.

Declarația de la Cairo a fost data publicității pe 27 noiembrie 1943, iar un comunicat radio a fost dat pe 1 decembrie același an,. Declarația sublinia intențiile aliaților pentru continuarea eforturilor militare pentru obținerea capitulării necondiționate a Japoniei. 

Principalele puncte ale declarației de la Cairo priveau continuarea efortului de război al celor trei aliați pentru respingerea atacului japonez și pedepsirea Japoniei pentru război, sublinia angajamentul celor trei de a nu se implica în cuceriri teritoriale după încheierea conflictului, stipula eliberarea tuturor insulelor pe care Japonia le ocupase în Pacific încă de la începutul primului război mondial din 1914, (ceea ce presupunea ca „toate teritoriile pe care Japonia le furase de la China, inclusiv Manciuria Formosa și  Pescadores să fie retrocedate Republicii Chiana”) și stabilea ca toate teritoriile pe care Japonia le ocupase prin violență să fie eliberate, ceea ce ar fi dus la proclamarea independenței Coreei.

Vedeți și:
 A doua conferință de la Cairo 
 Al Doilea Război Chino-Japonez
 Listă a conferințelor celui de-al Doilea Război Mondial

Note

Bibliografie
*

Resurse internet
United States Department of State Foreign relations of the United States diplomatic papers, The Conferences at Cairo and Tehran, 1943
The Cairo Conference, 1943

Urmările celui de-al Doilea Război Mondial
Conferințele celui de-al Doilea Război Mondial
1943
Conferințe